Прабгупада — титул, що виражає вищу ступінь шанування при зверненні до духовного вчителя в індуїзмі. Можна перекласти як «учитель, біля стоп якого всі знаходять прихисток».

 Бгактіведанта Свамі Прабгупада (1896—1977) — вайшнавський реліґійний діяч; автор, перекладач і коментатор священних писань індуїзму; засновник Міжнародного товариства свідомості Крішни.
 Бгактісіддганта Сарасваті Ґосвамі Прабгупада (1874—1937) — вайшнавський реліґійний діяч, проповідник ґаудія-вайшнавізму, засновник Ґаудія-Матху, духовний вчитель Бгактіведанти Свамі Прабгупади.
 Рупа Ґосвамі Прабгупада (1493—1564) — вайшнавський богослов і святий.

Посилання 
 Прабгупада // Українська Релігієзнавча Енциклопедія